Львовское — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области. Входит в состав Красноярского сельского поселения.

Население

История 
В 1818 году в Гудваллене проживало 114 человек, в 1863 году — 249 человек. В 1824 году в Гудваллене был основан конезавод.

В 1910 году население Гудваллена составляло 423 жителя, в 1925 году — 542 жителя, в 1933 году — 468 человека, в 1939 году — 560 человек. В 1946 году Гудваллен был переименован в поселок Львовское.

Примечания 

Населённые пункты Озёрского района (Калининградская область)